Brugstraat (Groningen)
 Brugstraat (Gennep)
 Maastrichter Brugstraat (Maastricht)
 Wycker Brugstraat (Maastricht)
 Hoogbrugstraat (Maastricht)
 Lange Brugstraat (Breda)
 Brugstraat (Abcoude)
 Bruchstraße (Braunschweig)